Чемпіонат Чорногорії з футболу 2021—2022 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Сезон стартував 24 липня 2021 року, а фінішував 24 травня 2022 року. Чемпіон кваліфікувався до Ліги чемпіонів 2022—23. 

Чемпіонське звання захищала Будучност.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія
2021 у чорногорському спорті
2022 у чорногорському спорті